Церква святого Йосафата — назва багатьох церков (головно греко-католицьких), названих на честь святого Йосафата Кунцевича.

Україна

Волинська область 

 Церква святого Йосафата (Володимир)

Івано-Франківська область 

 Церква святого Йосафата (Битків), Надвірнянський район
 Церква святого Йосафата (Коломия)
 Церква Святого Йосафата (Кудлатівка), Калуський район
 Церква святого Йосафата (Турка), Коломийський район

Львівська область 
 Церква святого Йосафата (Львів)
 Храм святого священномученика Йосафата (Жовква)
 Храм святого Йосафата (Конотопи)

 колишня назва церкви Святої Трійці в селі Бачина, Старосамбірський район

Тернопільська область 

 Церква святого священномученика Йосафата (Тернопіль)
 Церква святого Йосафата (Надрічне), Бережанський район
 Церква святого Йосафата (Новосілка), Підволочиський район
 Церква святого Йосафата (Слобідка-Мушкатівська), Борщівський район
 Церква святого Йосафата (Потік), Козівський район

Хмельницька область 

 Церква святого Йосафата (Кам'янець-Подільський)

Бразилія 

 Церква святого Йосафата (Прудентополіс)

Канада 

 Собор Святого Йосафата

США 

 Український католицький собор св. Йосафата (Парма, Огайо)
 Церква святого Йосафата (Нью-Йорк)
 Українська католицька церква св. Йосафата, Філадельфія

Див. також 

 Церква всіх святих і священомученика Йосафата